Die Rugby-Bundesliga 2018/19 war die 48. Auflage dieses Wettbewerbs. In der Rugby-Bundesliga spielten zunächst 16 Mannschaften in zwei regionalen Staffeln (Nord/Ost und Süd/West), gefolgt von Play-offs in denen die zwei jeweils höchstplatzierten nach der regulären Saison um die Deutsche Meisterschaft spielten. Die reguläre Saison startete am 1. September 2018 und endete am 18. Mai 2019, gefolgt von den zwei Halbfinale und dem Meisterschaftsfinale am 8. Juni 2019.

Das Finale gewann der SC Frankfurt 1880 gegen den TSV Handschuhsheim und wurde damit zum siebten Mal Deutscher Rugby-Meister.

Übersicht 

Die Rugby-Bundesliga wurde 2018/19 mit dem neuen System, das jeweils acht Mannschaften in zwei Staffeln enthält, gespielt. Während der regulären Saison spielte jede Mannschaft in Hin- und Rückrunde gegen die sieben anderen Mannschaften aus derselben Gruppe. Es wurden keine Spiele gegen die Mannschaften aus der anderen Gruppe bestritten. Danach folgten die Play-offs in denen der Gewinner der Nord/Ost-Staffel gegen den Zweiten aus Süd/West und der Gewinner der Süd/West-Staffel gegen den Zweiten aus Nord/Ost spielten. Die Gewinner dieser beiden Halbfinale standen dann im Finale um die Deutsche Meisterschaft.

Die letzte Mannschaft jeder Staffel stieg automatisch in die 2. Rugby-Bundesliga ab. Die beiden vorletzten Mannschaften nahmen an der Relegation gegen die Verlierer der Halbfinale aus der zweiten Bundesliga teil.

Die Plätze der zwei Absteiger aus der Saison 2017/18, SG Odin/Döhren und SC Neuenheim, nahmen der FC St. Pauli und der RC Luxemburg ein, die beide nach einem Jahr in der 2. Bundesliga den direkten Wiederaufstieg schafften. In der Relegation setzten sich die beiden Erstligamannschaften Berlin Grizzlies und RK Heusenstamm durch.

Nord-Ost

Tabelle

Kreuztabelle

Süd-West

Tabelle

Kreuztabelle

Playoffs 
Die Halbfinale wurden am 1. Juni 2019 ausgetragen. Das Finale fand am 8. Juni in Frankfurt am Main statt. Die Begegnung wurde vom Hessischen Rundfunk per Livestream übertragen.

Einzelnachweise 

2018/19
Rugby 2018
Rugby 2019